Hemiphues bellidioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Hemiphues bellidioides ingår i släktet Hemiphues och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bellidioides